NCL, de ISO-landcode voor Nieuw-Caledonië
Newcastle Airport
Norwegian Cruise Line